Dit is een lijst van planetoïden 79801-79900. Voor de volledige lijst zie de lijst van planetoïden.

Stand per 08 februari 2022. Afgeleid uit data gepubliceerd door het Minor Planet Center.
{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Locatie ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (79801) - || 1998 VJ12 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79802) - || 1998 VO12 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79803) - || 1998 VG14 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79804) - || 1998 VY17 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79805) - || 1998 VQ20 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79806) - || 1998 VQ21 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79807) - || 1998 VX21 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79808) - || 1998 VG23 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79809) - || 1998 VA29 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79810) - || 1998 VL33 || 15 november 1998 || San Marcello || M. Tombelli, A. Boattini
|-
| (79811) Fengzikai || 1998 VV35 || 9 november 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79812) - || 1998 VG37 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79813) - || 1998 VJ37 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79814) - || 1998 VU37 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79815) - || 1998 VG38 || 10 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79816) - || 1998 VY41 || 14 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79817) - || 1998 VA44 || 15 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79818) - || 1998 VR45 || 11 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79819) - || 1998 VE46 || 15 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79820) - || 1998 VH49 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79821) - || 1998 VK49 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79822) - || 1998 VC52 || 13 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79823) - || 1998 VK54 || 14 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79824) - || 1998 VT55 || 11 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79825) - || 1998 WT1 || 18 november 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79826) Finardi || 1998 WP2 || 17 november 1998 || Pianoro || V. Goretti
|-
| (79827) - || 1998 WU3 || 18 november 1998 || Kushiro || S. Ueda, H. Kaneda
|-
| (79828) - || 1998 WC5 || 21 november 1998 || Catalina || CSS
|-
| (79829) - || 1998 WT5 || 17 november 1998 || Dossobuono || L. Lai
|-
| (79830) - || 1998 WY10 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79831) - || 1998 WZ10 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79832) - || 1998 WB11 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79833) - || 1998 WE11 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79834) - || 1998 WN17 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79835) - || 1998 WH19 || 21 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79836) - || 1998 WX19 || 26 november 1998 || Goodricke-Pigott || R. A. Tucker
|-
| (79837) - || 1998 WB21 || 18 november 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79838) - || 1998 WO27 || 18 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79839) - || 1998 WX32 || 20 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79840) - || 1998 WR33 || 23 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79841) - || 1998 WP36 || 19 november 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79842) - || 1998 WG42 || 19 november 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79843) - || 1998 WU42 || 16 november 1998 || Haleakala || NEAT
|-
| (79844) - || 1998 WF43 || 21 november 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79845) - || 1998 XR2 || 7 december 1998 || Farra d'Isonzo || Farra d'Isonzo
|-
| (79846) - || 1998 XS2 || 7 december 1998 || Xinglong || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (79847) Colzani || 1998 XY2 || 7 december 1998 || Sormano || F. Manca, A. Testa
|-
| (79848) - || 1998 XO13 || 15 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79849) - || 1998 XJ14 || 15 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79850) - || 1998 XD17 || 8 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79851) - || 1998 XQ22 || 11 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79852) - || 1998 XJ24 || 11 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79853) - || 1998 XJ29 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79854) - || 1998 XJ31 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79855) - || 1998 XY32 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79856) - || 1998 XY48 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79857) - || 1998 XD53 || 14 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79858) - || 1998 XN54 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79859) - || 1998 XN58 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79860) - || 1998 XZ83 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79861) - || 1998 XX87 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79862) - || 1998 XR89 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79863) - || 1998 XN94 || 15 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79864) Pirituba || 1998 XG96 || 11 december 1998 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| (79865) - || 1998 XX98 || 8 december 1998 || Socorro || LINEAR
|-
| (79866) - || 1998 YY || 16 december 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79867) - || 1998 YO1 || 17 december 1998 || Baton Rouge || G. Burks, M. Collier
|-
| (79868) - || 1998 YA4 || 19 december 1998 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79869) - || 1998 YG5 || 18 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79870) - || 1998 YO6 || 21 december 1998 || Caussols || ODAS
|-
| (79871) - || 1998 YT7 || 24 december 1998 || Catalina || CSS
|-
| (79872) - || 1998 YU7 || 24 december 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (79873) - || 1998 YJ10 || 27 december 1998 || Prescott || P. G. Comba
|-
| (79874) - || 1998 YW15 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79875) - || 1998 YH17 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79876) - || 1998 YO17 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79877) - || 1998 YP17 || 22 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79878) - || 1998 YU18 || 25 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79879) - || 1998 YP19 || 25 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79880) - || 1998 YU20 || 25 december 1998 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79881) - || 1998 YQ30 || 16 december 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79882) - || 1998 YB31 || 17 december 1998 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| (79883) - || 1999 AL3 || 8 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79884) - || 1999 AP6 || 14 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79885) - || 1999 AE10 || 14 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (79886) - || 1999 AL17 || 11 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79887) - || 1999 AN33 || 15 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79888) - || 1999 AQ33 || 15 januari 1999 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| (79889) Maloka || 1999 AJ35 || 8 januari 1999 || Mérida || O. A. Naranjo
|-
| (79890) - || 1999 AL38 || 14 januari 1999 || Socorro || LINEAR
|-
| (79891) - || 1999 BS1 || 17 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (79892) - || 1999 BQ2 || 18 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79893) - || 1999 BM4 || 19 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (79894) - || 1999 BP4 || 19 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (79895) - || 1999 BF5 || 20 januari 1999 || Oizumi || T. Kobayashi
|-
| (79896) Billhaley || 1999 BH5 || 20 januari 1999 || Kleť || Kleť
|-
| (79897) - || 1999 BY5 || 21 januari 1999 || Višnjan Observatory || K. Korlević
|-
| (79898) - || 1999 BD6 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (79899) - || 1999 BF6 || 20 januari 1999 || Caussols || ODAS
|-
| (79900) Coreglia || 1999 BH8 || 21 januari 1999 || Monte Agliale || S. Donati|}

Planetoïdenlijsten